Ива́н Никола́евич Машка́рин (1921—1944) — майор Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 
Родился 15 декабря 1921 года в деревне Бутово (ныне — Урицкий район Орловской области). Отец — Николай Иванович (1900—1961), Мать — Прасковья Артамоновна. Окончил восемь классов школы в Орле. В 1938 году был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1940 году окончил Орловское танковое училище. С июня 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны.

К апрелю 1944 года майор Машкарин командовал 432-м танковым батальоном 101-й танковой Сивашской ордена Суворова бригады 19-го танкового корпуса 4-го Украинского фронта. Отличился во время освобождения Крыма. 11 апреля 1944 года батальон Машкарина успешно прорвал немецкую оборону и освободил село Томашевка Джанкойского района. В тех боях Машкарин лично уничтожил 6 артиллерийских орудий, 4 пулемёта, 2 миномёта, несколько десятков немецких солдат и офицеров, но сам погиб. Похоронен на Воинском кладбище Симферополя.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» майор Машкарин посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Также был награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Богдана Хмельницкого 3-й степени и Отечественной войны 1-й степени. Является кавалером ордена Британской Империи 5-й степени.

Память 
 МБОУ СОШ № 12 имени Героя Советского Союза И. Н. Машкарина (Орёл); на здании школы установлена мемориальная доска
 Избирательный участок № 74 Орловской области (здание СОШ № 12 имени И. Н. Машкарина, г. Орёл); Постановление Избирательной комиссии Орловской области от 6 мая 2015 года № 122/941-5
 улица в Орле
 памятная доска с барельефом на Аллее Героев в пгт Нарышкино Урицкого района Орловской области
 улица в пгт Нарышкино Урицкого района Орловской области
 имя выбито на доске на памятном знаке в пгт Нарышкино Урицкого района Орловской области
 бюст в Орле.

Примечания

Литература 
 

Выпускники Орловского бронетанкового училища
Танкисты СССР
Танкисты Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные на Военном кладбище (Симферополь)